Presón el Venado är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Ahumada och delstaten Chihuahua, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Presón el Venado ligger  meter över havet.

Terrängen runt Presón el Venado är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Presón el Venado.  Trakten runt Presón el Venado är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Colonia Valle de la Esperanza,  km sydost om Presón el Venado. Omgivningarna runt Presón el Venado är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Chihuahua (delstat)